Il singolare del torneo di tennis Zagreb Open 2005, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Ivan Ljubičić che ha battuto in finale Jan Minář 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Ivan Ljubičić (Campione)
 Peter Wessels (quarti di finale)
 Raemon Sluiter (semifinali)
 Dmitrij Tursunov (primo turno)

 Martín Vassallo Argüello (primo turno)
 Francisco Costa (secondo turno)
 Stefan Wauters (semifinali)
 Jan Vacek (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Zagreb Open 2005